Schändung steht für:

 Schändung (Roman), Roman von Jussi Adler-Olsen (2008)
 Schändung (Film), Verfilmung desselben von Mikkel Nørgaard
 Schändung (Schweiz), in der Schweiz eine Straftat gegen die sexuelle Integrität eines Menschen
 Vergewaltigung

 Schwere Übergriffe auf besonders schutzwürdige Objekte oder Subjekte, wie
 Bilderschändung
 Denkmalschändung
 Friedhofsschändung
 Schändung jüdischer Friedhöfe
 Grabschändung
 Flaggenschändung
 Hostienschändung
 Kinderschändung; siehe Kinderschänder
 Kirchenschändung
 Leichenschändung
 Synagogenschändung
 Tempelschändung